Эконо́мика (от  — «искусство ведения домашнего хозяйства») имеет несколько значений:
 Экономика — наука, изучающая использование различного рода ограниченных ресурсов в целях обеспечения потребностей людей и отношения между различными сторонами, возникающие в процессе хозяйствования.
 Экономика как хозяйственная деятельность — организация, структура и состояние какой-нибудь отрасли хозяйственной деятельности:
 Мировая экономика.
 Региональная экономика.
 Экономика страны.
 Экономика — совокупность производственных отношений, соответствующих данной ступени развития производительных сил общества, господствующий способ производства в обществе.

Прочее 
 Экономика — российское издательство.